Nowa Sloboda (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 1500 Einwohnern (2004).

Nowa Sloboda liegt im Rajon Putywl nahe der Grenze zur russischen Oblast Kursk an der Territorialstraße T–19–20. Das Rajonzentrum Putywl liegt 21 km westlich und das Oblastzentrum Sumy etwa 110 km südöstlich vom Dorf.

Nahe der Ortschaft befindet sich das Sofronijiwskyj-Kloster, ein um 1630 errichtetes Kloster der Ukrainisch-Orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats.

Die Ortschaft ist das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde, zu der noch das Dorf Sloboda ( ) mit etwa 20 Einwohnern und die Selyschtsche Partysanske ( ) mit etwa 10 Einwohnern gehören.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Putywl